SAD
 Little Rock, Arkansas
 Littlerock, Kalifornija
 Little Rock, Illinois
 Little Rock, Indiana
 Little Rock, Iowa
 Little Rock, Južna Karolina
 Littlerock, Washington